Douai steht für: 

 Douai, Stadt im Département Nord, Frankreich 
 davon abgeleitet das Verwaltungsgebiet Arrondissement Douai

Douai ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolph Douai (1819–1888), US-amerikanischer Autor und Pädagoge, deutscher Herkunft 
 Johann van Doway (ca. 1250–1305), Lübecker Kaufmann (in abweichender Schreibweise) 
 Philippe-Antoine Merlin, genannt Merlin de Douai (1754–1838), französischer Revolutionär und Staatsmann 

Siehe auch:
 Belagerung von Douai
 Douai Abbey, Benediktinerabtei in Woolhampton / Reading, Berkshire, England
 Douay